L'édition 2018 du tournoi de tennis de Canton se déroule du 17 au  à Guangzhou, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Wang Qiang remporte le tournoi en simple, Monique Adamczak et Jessica Moore celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Chinoise Peng Shuai, de la Suédoise Rebecca Peterson, de la Biélorusse Aryna Sabalenka et de la Belge Yanina Wickmayer. Elles sont respectivement remplacées par Vania King, Magdalena Fręch, Fiona Ferro et Viktorija Golubic.

Lauréates 
La Chinoise Wang Qiang remporte son  en simple à Guangzhou en battant en finale la Kazakhe Yulia Putintseva en deux sets (6-1, 6-2).

Les Australiennes Monique Adamczak et Jessica Moore s'imposent en trois sets en finale du double face à la paire Lapko - Kovinić (4-6, 7-5, [10-4]). Il s'agit de leur premier titre en collaboration mais de leur  respectivement.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Canton
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Canton
Tennis en Chine en 2018
Tennis en septembre 2018